Zulehen ist der Ortsname von

 Zulehen (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Zulehen (Nandlstadt), Ortsteil des Marktes Nandlstadt, Landkreis Freising, Bayern
 Zulehen (Reichertsheim), Ortsteil der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Zulehen (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang, Landkreis Erding, Bayern